

Денієл — місто, штат Юта
 Денієл — переписна місцевість, штат Вайомінг

Див. також 
 Данієль